Il singolare del torneo di tennis TEAN International 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Iván Navarro 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Iván Navarro (finale)
 Assente
 Jesse Huta Galung (semifinali)
 Andrej Golubev (semifinali)

 Peter Luczak (primo turno)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (secondo turno)
 Pere Riba (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

TEAN International 2008